

События 
 18 апреля — оперная певица-контральто Мариска Хорват выходит замуж за политика Фрэнка Олдрича
 27 октября — премьера Концерта для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова в Москве
 25 ноября — премьера Симфонии № 4 Густава Малера в Мюнхене
 В Вене основывается студия звукозаписи классической музыки Universal Edition
 Энрике Гранадос основывает Академию Гранадос в Испании
 Дебют оперной певицы Джеральдины Фаррар
 Дебют пианиста Перси Грейнджера
 13-летний Агустин Барриос поступает в университет в Асунсьоне на музыкальное отделение
 Возрастает популярность рэгтаймов

Классическая музыка 
 Эрнст фон Донаньи — Симфония № 1 ре-минор, опус 9
 Джордже Энеску — румынская рапсодия № 1 ля-мажор, опус 11, № 1; румынская рапсодия № 2 ре-мажор, опус 11, № 2; концерт для виолончели с оркестром си-минор, опус 8
 Александр Глазунов — сонаты для фортепиано 1 и 2, опусы 74-75
 Густав Малер — симфония № 4 соль-мажор
 Сергей Рахманинов — Концерт для фортепиано с оркестром № 2, опус 18
 Отторино Респиги — струнный квинтет для двух скрипок, двух альтов и виолончели
 Сергей Танеев — струнный квинтет соль-мажор, опус 14
 Людвиг Тюйе — квинтет для фортепиано ми-бемоль мажор, опус 20
 Хакон Бёрресен — струнный секстет соль-мажор, опус 5
 Фрэнк Бридж — «Фантастическое скерцо»; струнный квинтет ми-минор
 Андре Капле — кантата «Мирра»
 Феликс Дрезеке — струнный квинтет фа-мажор, опус 77

Опера 
 Фредерик Делиус — «Сельские Ромео и Джульетта»
 Антонин Дворжак — «Русалка»
 Энрике Гранадос — «Picarol»
 Жюль Массне — «Гризельда»
 Чарльз Вильерс Стэнфорд — «Много шума из ничего»
 Рихард Штраус — «Погасшие огни»

Родились

Январь 
 22 января — Ханс Эрих Апостель (ум. ) — немецкий и австрийский композитор и музыковед

Февраль 
 2 февраля — Яша Хейфец (ум. ) — американский скрипач российского происхождения
 15 февраля —  (ум. ) — американский блюзовый певец и гитарист

Март 
 27 марта — Энрике Сантос Диссеполо (ум. ) — аргентинский танцор, музыкант, композитор и кинорежиссёр

Май 
 8 мая — Иоганнес Петшуль (ум. ) — немецкий музыкальный издатель
 12 мая —  (ум. ) — американский джазовый певец и пианист
 17 мая — Вернер Эгк (ум. ) — немецкий оперный и театральный композитор
 21 мая —  (ум. ) — американский пианист и бэнд-лидер
 23 мая —  (ум. ) — британский композитор
 30 мая — Фрэнки Трамбауэр (ум. ) — американский джазовый саксофонист и вокалист

Июнь 
 6 июня — Вера Корен (ум. ) — французская певица и актриса театра и кино
 10 июня — Фредерик Лоу (ум. ) — американский композитор австро-немецкого происхождения
 24 июня
 Марсель Мюль (ум. ) — французский саксофонист
 Гарри Парч (ум. ) — американский композитор и конструктор музыкальных инструментов
 29 июня —  (ум. ) — американский певец (баритон) и актёр

Июль 
 3 июля — Рут Кроуфорд Сигер (ум. ) — американский композитор
 28 июля — Руди Валле (ум. ) — американский певец, саксофонист, бэнд-лидер и актёр

Август 
 4 августа — Луи Армстронг (ум. ) — американский джазовый трубач, композитор, бэнд-лидер и певец

Сентябрь 
 2 сентября —  (ум. ) — американский джазовый трубач и бэнд-лидер
 9 сентября —  (ум. ) — британский перкуссионист
 12 сентября —  (ум. ) — немецкий композитор и педагог
 26 сентября —  (ум. ) — американский джазовый скрипач, пианист и бэнд-лидер

Октябрь 
 2 октября — Кики с Монпарнаса (ум. ) — французская певица, актриса, художница и натурщица
 4 октября – Альфред фон Бекерат (ум. ) —  немецкий композитор и дирижёр
 7 октября —  (ум. ) — американский композитор
 8 октября —  (ум. ) — норвежский композитор, теоретик музыки и скрипач
 18 октября — Аннетт Хэншоу (ум. ) — американская джазовая певица
 20 октября
  (ум. ) — британская джазовая певица и артистка эстрады американского происхождения
 Фрэнк Черчилль (ум. ) — американский композитор

Ноябрь 
 16 ноября — Джесси Стоун (ум. ) — американский пианист, аранжировщик и автор песен
 21 ноября —  (ум. ) — итальянский оперный певец (бас)
 22 ноября — Хоакин Родриго (ум. ) — испанский композитор

Декабрь 
 2 декабря — Недялка Симеонова (ум. ) — болгарская скрипачка и педагог
 22 декабря — Андре Костеланец (ум. ) — американский дирижёр и аранжировщик российского происхождения
 26 декабря —  (ум. ) — британский композитор, дирижёр и пианист

Скончались 

 11 января — Василий Калинников (34) — русский композитор
 27 января — Джузеппе Верди (87) — итальянский композитор
 17 февраля — Этельберт Невин (38) — американский пианист и композитор
 19 марта — Филипп Эмиль Франсуа Жиль (69) — французский публицист, драматург и либреттист
 3 апреля — Ричард Д’Ойли Карт (56) — британский театральный антрепренёр и композитор
 11 апреля — Ивар Кристиан Халльстрём (74) — шведский композитор и музыковед
 14 апреля —  (54) — британская певица (контральто) и актриса
 2 мая —  (48) — немецкий пианист
 9 мая —  (94) — австрийский дирижёр, композитор и музыкальный педагог
 20 мая —  (55) — чехословацкая оперная певица (контральто)
 17 июня — Густав Корнелиус Гурлитт (81) — немецкий композитор
 23 июня —  (87) — британский композитор, пианист и писатель
 18 июля — Альфредо Пиатти (79) — итальянский композитор и виолончелист
 17 августа — Эдмон Одран (59) — французский композитор
 24 августа — Гуннар Веннерберг (83) — шведский поэт, политик и композитор
 3 сентября — Фридрих Кризандер (75) — немецкий музыковед, музыкальный критик и редактор
 29 сентября — Аделаида Борги-Мамо (72) — итальянская оперная певица (меццо-сопрано)
 22 октября —  (63) — британский и американский органист, дирижёр и композитор
 16 ноября — Мартин Блумнер (73) — немецкий композитор, дирижёр и теоретик музыки
 25 ноября — Йозеф Райнбергер (62) — немецкий композитор и органист лихтенштейнского происхождения
 15 декабря —  (67) — бразильский композитор

См. также

Примечания

Литература